A Copa do Líbano é uma competição de futebol disputada anualmente no Líbano. Acontece desde 1938.

Títulos

Títulos por club

Ligações externas 
 Rsssf: Lista de vencedores da copa
 Copa de Líbano (www.goalzz.com) (em inglés)

Líbano
Competições nacionais de futebol da Ásia
Futebol do Líbano
Fundações em 1938